Wild bezeichnet:

 Wild, jagdbare Säugetiere und Vögel
 Wildbret, zubereitetes Fleisch dieser Tiere
 Wild (Familienname) – dort auch zu den Namensträgern

 Wild-Pädagogik, Erziehungsmodell
 Wild WTS, zweisitziger Doppeldecker

Unternehmen:
 Wild Heerbrugg, ehemaliger Hersteller von Vermessungsinstrumenten
 ADM Wild, Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Hersteller von Nahrungsmittelzutaten

Geografie:
 Wild (Waldviertel), Waldgebiet im Waldviertel, Niederösterreich, nahe Göpfritz an der Wild
 Wild-Eisfälle, Gletscherbrüche in der Ross Dependency, Antarktika
 Wild River, Flüsse in den USA

 Wild Spur, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika
 Kap Wild, Kap an der Georg-V.-Küste, Antarktika
 Kuppensteiner Wild, Anhöhe der Pellinger Hochflächen, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Mount Wild, diverse Berge
 Point Wild, Landspitze von Elephant Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Astronomie:
 (1941) Wild, Asteroid
 63P/Wild, Komet
 81P/Wild 2, Komet
 86P/Wild 3, Komet

Film:
 2014: Der große Trip – Wild (Wild)
 2016: Wild (2016)

WILD als Abkürzung steht für:

 Wake Induced Lucid Dream, aus dem Wachzustand herbeigeführter Traum, siehe Klartraum: Praxis

Siehe auch:
 Wendell & Wild, Animationsfilm von Henry Selick aus dem Jahr 2022
 Wildheit
 Wildnis
 Wildtier
 Wilder Mann
 Wilde
 Wildt
 Wilt
 Wyld
 Vild

WILD